Whitten – comune nello Stato dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Persone 
 Chris Whitten – batterista e arrangiatore britannico
 Danny Whitten – cantautore e chitarrista statunitense
 Jack Whitten – pittore statunitense
 Janet Hubert-Whitten – attrice statunitense
 Tara Whitten – pistard canadese
 William Mark Whitten – botanico statunitense